Une quenouille est un instrument ancien utilisé pour le filage, consistant en une tige de bois ou d'osier servant à maintenir et stocker les fibres qui ne sont pas encore filées.

 En raison d'une ressemblance avec cet instrument, où par référence à celui-ci
 en ameublement, la quenouille est un des quatre piliers de bois tourné soutenant le « ciel » d'un « lit à quenouilles » (voir lit à colonnes)
 en botanique, quenouille peut faire référence à certains roseaux comme l'arundo donax dit « roseau à quenouilles », ou comme la massette à larges feuilles ou à feuilles étroites, des roseaux très répandus appelés quenouille au Canada ;
 en métallurgie, la quenouille est une tige recouverte d'un matériau réfractaire servant à obturer partiellement ou totalement un récipient contenant un métal liquide comme une poche ;
 dans les traditions populaires
 Les Évangiles des quenouilles, est un recueil de contes médiévaux ;
 la fête de la Quenouille marque, douze jours après Noël, la reprise des travaux ménagers et honore les fileuses ; 
 Quenouille du Diable est le nom donné à un menhir situé dans le Morbihan ;
 .

Patronyme 
Quenouille est aussi un patronyme porté par
 René Quenouille (1884-1945), professeur et médecin résistant, assassiné par des fascistes nazis à l'école du Bullenhuser Damm en 1945.